Diogo est un ancien prénom portugais, encore donné de nos jours. Il proviendrait du terme latin "didactus" qui signifie "apprendre".

Diogo de Azambuja (1432-1518), officier militaire et explorateur portugais
Diogo Barbosa Machado (1682-1770), religieux portugais, abbé de Sever
Diogo Cão (ou Diégo Caô, en français Jacques ou Diego Cam) (1450-1486), explorateur portugais
Diogo Cardoso (1965-2007) un portugais écrivain très romantique 
Diogo do Couto, (1542?-1616), écrivain et historien portugais
Diogo Dias (ante 1450-post 1500), navigateur et découvreur portugais
Diogo Filipe Conceição Tavares (1987-), footballeur portugais
Diogo Freitas do Amaral (1941-), homme politique portugais
Diogo Gama (1981-), joueur de rugby à XV portugais
Diogo Gomes (ou Diogo Gomes de Sintra) (ca.1420-post 1502), navigateur portugais
Diogo Jorge Moreno Valente (1984-), footballeur portugais
Diogo Mateus (1980-), joueur de rugby à XV portugais
Diogo Ortiz de Vilhegas (en langue espagnole Diego Ortiz de Villegas) (1457-1519), prélat d'origine espagnole
Diogo Rodrigues (), navigateur portugais
Diogo de Silves (), explorateur portugais
Diogo de Teive (), capitaine de caravelle portugais
Diogo de Teive (1514-ap.1569), humaniste portugais de la Renaissance

Patronymie 

 Pablo Diogo (né en 1992), footballeur brésilien

Voir aussi 
Diogo, localité de Côte d'Ivoire.

Homonymie de prénom
Prénom portugais